Аомыньский этап FIA WTCC 2009 — заключительный этап сезона-2009. Гоночный день проведён на Guia Circuit в китайском специальном административном районе Макао 22 ноября.

В пятый раз гран-при Макао входит в календарь WTCC.

Общая информация

Квалификация 
Результат квалификации во многом определила авария Стефано д`Асте. Вскоре в неубранную машину итальянца врезался Джеймс Томпсон. Позже в этом месте один за другим попали в аварию два лидера сезона из команды SEAT Sport и Ален Меню, досрочно завершив борьбу за места на стартовой решётке первой гонки.

В отсутствии трио европейцев лучше других смог проявить себя Роберт Хафф, в очередной раз доказавший преимущества своего Cruze на городских трассах. Следом за ним гонку начнут два пилота заводских BMW — Энди Приоль и Августо Фарфус.

Лучший пилот незаводского зачёта — Том Коронель — уйдёт в бой с седьмого ряда.

4 из 28 пилотов не смогли пройти квалификацию.

Гонка 1 
Роберт Хафф увереноо воспользовался своим квалификационным результатом и выиграл свою третью гонку в сезоне.

Стартовавшие со второй и третьей позиций Энди Приоль и Августо Фарфус не смогли получить какое-либо преимущество из этого — британец вскоре после старта угодил в серьёзную аварию, а бразилец довольно быстро вынужден был капитулировать в борьбе против двух заводских SEAT Монтейру и Тарквини. К финишу гонки бразилец и вовсе опустился на восьмое место, предпочтя поул во втором заезде уже ненужным очкам в общем зачёте чемпионата мира.

Шедший длительное время вторым Тьягу Монтейру ближе к финишу потерял темп и пропустил четырёх соперников, при этом сохранив за собой быстрейший круг в гонке.

Лучшим «частным» пилотом стал Том Коронель.

Гонка 2 
Дуэт BMW уверенно воспользовался своим преимуществом при старте с места: пилоты на баварской технике со старта до финиша уверенно вели гонку. Победа досталась Августо Фарфусу. Пытавшийся их атаковать Иван Мюллер быстро понял бесперспективность этого занятия и сосредоточился на удержании своей позиции.

Лидер чемпионата Габриэле Тарквини смазал начало заезда, откатившись на девятое место, после чего вынужден был прорываться, обгоняя сначала пилотов Chevrolet, а затем напарника Хорди Жене.

Гонка оказалась короче, чем предполагалось до старта — серьёзная авария с участием Энгстлера, Портейро и Коуту привела к тому, что судьи вывесили над трассой красный флаг. После некоторых раздумий дирекция гонки решила не возобновлять заезд. Тарквини с преимуществом в четыре балла стал новым чемпионом мира.

Лучшим «частником» второй гонки стал Феликс Портейро, но титул чемпиона серии в этом зачёте достался Тому Коронелю.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 2:41.730

Примечания:Лю, Мерзей и Лэй допущены на старт.Судейский протокол этапа FIA WTCC 2009 № 6

Гонка 1

Стартовое поле гонки 2 

Примечания:ван Лаген отправлен в конец стартовой решётки за нарушение правила «закрытого парка» между гонками.

Гонка 2 

Примечания:Мерсзей оштрафован штрафным проездом через пит-лейн за пересечения внешней белой линии на выезде с пит-лейн.Лэй оштрафован штрафным проездом через пит-лейн за выезд с пит-лейн под красный сигнал светофора во время остановки гонки.Коуту оштрафован штрафным проездом через пит-лейн за неподчинение правилу «жёлтого флага».

Общий зачёт WTCC 2009 

Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

 

Китай
Моторные виды спорта
Ноябрь 2009 года
2009Макао